

Persone 
 Heihachirō Fukuda – artista giapponese
 Jun Fukuda – regista giapponese
 Keiko Fukuda – judoka giapponese
 Kenji Fukuda – calciatore giapponese
 Kensuke Fukuda – calciatore giapponese
 Koichi Fukuda – musicista giapponese
 Masahiro Fukuda – calciatore giapponese
 Mayuko Fukuda – attrice giapponese
 Ryuji Fukuda – ingegnere giapponese
 Saki Fukuda – attrice e cantante giapponese
 Takeo Fukuda – politico giapponese
 Yasuo Fukuda – politico giapponese

Altro 
 Test di Fukuda – prova diagnostica
 Fukuda Denshi Arena – stadio di calcio di Chiba, in Giappone